est la formule brute de plusieurs isomères.

 Diazanaphtalène
 quinazoline, numéro CAS 
 quinoxaline, numéro CAS 
 phtalazine, numéro CAS 
 cinnoline, numéro CAS